Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de 'HMS Terrible :
 le , un vaisseau de  rang de 26 canons, lancé en 1694, capturé par les espagnols près du cap Saint-Vincent ;
 le , une bombarde lancée de 14 canons, lancée en 1730 ;
 le , un vaisseau français de  rang de 74 canons, lancé en 1739, capturé en 1747 par les britanniques ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1762 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1785 ;
 le , une frégate à vapeur et roues à aubes lancée en 1845 ;
 le , un croiseur protégé de la classe Powerful lancé en 1895 ;
 le , un porte-avions de la  lancé en 1944, puis revendu à la Marine australienne en 1947, où il entre en service en tant que HMAS Sydney.

 Voir aussi 
 Les navires de la Marine française appelés ''.

Terrible